Вороже́йкино — посёлок в Рассказовском районе Тамбовской области Российской Федерации. Входит в состав Хитровского сельсовета.

География 
Деревня находится в центрально-восточно-южной части Тамбовской области, в лесостепной зоне, 3,8 км к северу от Хитрово, 13 км к югу от Рассказово и в 43 км к юго-востоку от Тамбова. Расположена при Мереновском пруде.

Климат 
Умеренно континентальный климат, с умеренно холодной, снежной зимой и тёплым, влажным летом. Минимальное количество осадков выпадает в марте — 31 мм. Наибольшее количество осадков обычно выпадает в июле — в среднем 67 мм. Самый жаркий месяц года — июль, средняя температура в середине лета +20,2 °C. Самый холодный месяц — январь, средняя температура − 9,8 °C.

История 
Земли в районе современного расположения деревни в 18-м веке принадлежали Спасскому монастырю, до этого местность не была плотно заселена и называлась «Диким полем».

До основания деревни это были выселки-хутора Нижнеспасской волости на рубеже конца XVIII— начала XIX веков. Основное занятие тех хуторов было земледелие. После национализации церковных земель крестьяне стали государственными, что поспособствовало их быстрому расселению по территории и основанию деревни. Подобно заселялась и деревня Озёрки.

Ворожейкино впервые упоминается в документах ревизской сказки 1834 года как «деревня Ворожейкина, Берёзовка тож».В 1856 году деревня насчитывала 20 дворов с населением 208 жителей.

Также упоминается в списке населённых мест Тамбовской губернии 1862 года под № 141 как деревня Ворожейкино (Мереновка, Берёзовка). В то время она насчитывала 28 дворов в которых проживало 97 душ мужского и 116 душ женского пола. Находилась при пруде.

Поскольку в данной местности мало деревьев их рубку крестьяне производили не каждый год, а когда сочли нужным, по особенной надобности, например, в случае пожара и для продажи, чтобы выручить деньги на подати.

Упоминается в епархиальных сведениях 1911 года, как «Деревня Ворожейкино, Мереновка тож». В ней числилось 69 дворов крестьянских с населением: мужского пола — 286, женского пола — 279 человек; всего 565 жителей. Имелась одна смешанная одноклассная церковно-приходская школа. Относилась к приходу Никольской церкви села Хитрово.Основную массу составляли крепкие крестьяне собственники — середняки и кулаки. Форма землевладения общинная.

В 1914 году в деревне проживают 598 жителей.

В 1919 году селения Ворожейкино и Озёрки Нижнеспасской волости перечислены в Хитровскую волость того же уезда

В 1920—1921 годах во время Тамбовского восстания в деревне действовали повстанческие группировки, организатором которых был средняк Алексей Иванович Ворожейкин, по его инициативе было расстреляно несколько человек коммунистов Хитровского сельсовета, в том числе Алёхин и Фарафонов. Повстанцы устраивали несколько рейдов на деревню.

Во время коллективизации деревня была причислена к колхозу имени Ленина с. Хитрово. Впоследствии много жители деревни были репрессированы или эмигрировали в города.

Население 

В 1884 году деревня насчитывала 41 двор с населением 325 человек.

В 1897 году деревня насчитывала 434 жителя.

По данным Всесоюзной переписи 1926 года деревня насчитывала 133 домохозяйства с населением 612 жителей.

В 1932 году деревня насчитывала 642 жителя.

Инфраструктура 
В 1941 году деревня насчитывала 70 домохозяйств.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом по региональной трассе 68Н-043. Остановка общественного транспорта «Ворожейкино».

Примечания 

Населённые пункты Рассказовского района